Ambatondrazaka (district), een district van Madagaskar
Ambatondrazaka (stad), de hoofdstad van dit district